Gallisch steht für:
 die gallische Sprache

gallisch bezieht sich auf:
 die antike Region Gallien
 das keltische Volk der Gallier

Gallisch ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gallisch (1874–1936), deutscher Marine-Ingenieur und Betriebsleiter einer Eisengießerei

Siehe auch:
 Gallica (Begriffsklärung)
 Gallico